Guillaume de Warenne peut se référer à l'une des personnes suivantes :

Guillaume I de Warenne (♰ 1088),  comte de Surrey ;
Guillaume II de Warenne (♰ 1138),  comte de Surrey. Fils du précédent ;
Guillaume III de Warenne (1119-1148),  comte de Surrey. Fils du précédent ;
Guillaume IV de Warenne (♰ 1240),  comte de Surrey. Petit-fils du précédent. Parfois aussi connu sous le nom de Guillaume Plantagenêt, étant aussi le petit-fils de Geoffroy Plantagenêt, comte d'Anjou et duc de Normandie ;
Guillaume V de Warenne (1256-1286)   comte de Surrey.

Les comtes de Surrey de cette création se faisait plutôt appeler comte Warenne.